Unter Feuerwehrkommandant versteht man einen Leiter der Feuerwehr in:
 Baden-Württemberg
 Bayern
 Österreich
 Schweiz
 Südtirol

Vor dem Zweiten Weltkrieg war diese Dienststellungsbezeichnung in allen Gebieten Deutschlands üblich.